Koszykówka na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 1983 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

Igrzyska Południowego Pacyfiku 1983
1983
1983 w koszykówce